O termo Pieter Brueghel pode referir-se a:
 Pieter Bruegel o velho, pintor flamengo (c. 1525 — 1569)
 Pieter Bruegel o jovem, pintor flamengo (1564 — 1625), filho de Pieter Bruegel o velho.

Desambiguação